Aldersjön kan syfta på ett antal svenska insjöar:

Aldersjön (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (23,1 ha)
Aldersjön (Norrala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (41,4 ha)
Aldersjön (Söderala socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (28,7 ha)
Aldersjön, Medelpad, sjö i Timrå kommun,  (1,01 km²)
Aldersjön (Stigsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (84 ha)
Aldersjön (Säbrå socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (19,3 ha)
Aldersjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (5,12 ha)

Se även
Alsjön
Aldertjärn
Alderträsket, sjö i Kalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn